

Cinema 
Haunted – cortometraggio del 1916 prodotto dalla E & R Jungle Film
Haunted – film del 1977 diretto da Alessandro De Gaetano
Fantasmi (Haunted) – film del 1995 diretto da Lewis Gilbert

Letteratura 
Stregata (Haunted) – romanzo di James Herbert del 1988
Haunted – romanzo di Meg Cabot del 2003
Cavie (Haunted) – romanzo di Chuck Palahniuk del 2005
Haunted – fumetto di Jane Espenson del 2002

Musica 
 Haunted – traccia dell'album Manouevres di Greg Lake del 1983
 Haunted – traccia dell'album Fatal Portrait dei King Diamond del 1986
Haunted – album dei Six Feet Under del 1995
 Haunted – traccia dell'album October Rust dei Type O Negative del 1996
 Haunted – traccia dell'album Strange Times dei The Moody Blues del 1999
 Haunted – traccia dell'album Bananas dei Deep Purple del 2003
 Haunted – traccia dell'album Fallen degli Evanescence del 2003
 Haunted – traccia dell'album Hell to Pay dei Dokken del 2004
Haunted – EP di Lalaine del 2004
 Haunted – traccia dell'album My December di Kelly Clarkson del 2007
 Haunted – traccia dell'album Good Girl Gone Bad di Rihanna del 2007
 Haunted – singolo dei Room2012 del 2007, dall'album Elevator
 Haunted – traccia dell'album Indestructible dei Disturbed del 2008
The Haunted – gruppo musicale death metal svedese
 Haunted – traccia dell'album Speak Now di Taylor Swift
 Haunted – traccia dell'album Beyoncé di Beyoncé del 2013

Televisione 
Haunted – serie televisiva britannica degli anni 1960
Fantasmi (Haunted) – serie televisiva statunitense degli anni 2000
Lon: The Series, conosciuta anche come Haunted: The Series – serie televisiva thailandese del 2016